Das BNP Paribas Masters 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 27. Oktober bis 2. November 2004 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Brite Tim Henman, der als Dritter der Setzliste in seinem ersten Match ausschied. Im Finale setzte sich nach 2000 und 2002 bereits das dritte Mal der Russe Marat Safin durch, der das Finale gegen Radek Štěpánek, der erstmals überhaupt ein Finale erreichen konnte, für sich entschied. Insgesamt war es sein 14. Karrieretitel.
Im reduzierten Doppelfeld schieden die Vorjahressieger Wayne Arthurs und Paul Hanley schon in der ersten Runde aus. Die Setzlistendritten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gewannen ihren 14. gemeinsamen Titel. Für Björkman war es der insgesamt 37., für Woodbridgeder insgesamt 82. und vorletzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.178.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.425.500 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Paris
Accor Arena